Каона може бити:

 Манастир Каона, манастир Српске православне цркве

или

 Каона (Владимирци), насеље у општини Владимирци, Мачвански округ, Република Србија
 Каона (Кучево), насеље у општини Кучево, Република Србија
 Каона (Лучани), насеље у општини Лучани, Република Србија